Gerhard Fischer (architect), Noors architect en archeoloog
 Gerhard Fischer (diplomaat), Duits diplomaat, ambassadeur in Bern
 Gerhard Fischer (bobsleeër), Duits bobsleeër
 Gerhard Fischer (uitvinder), Duits uitvinder en ingenieur
 Gerhard Fischer (Waffen-SS), een officier van de Waffen-SS tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Gerhard August Fischer, Duits architect
 Gerhard Fischer-Münster, Duits componist